Barclaycard Arena es un nombre temporal, por motivos de patrocinio, de varios edificios:
 Barclaycard Arena (Birmingham, Reino Unido);
 Barclaycard Arena (Hamburgo, Alemania).